Die Abkürzung PWP kann bedeuten:

 Permanenter Welkepunkt, ein Begriff aus der Pflanzenökologie
 Pinzgauer Wirtschaftspartei, eine historische politische Partei in Österreich
 Peasants and Workers Party of India, eine politische Partei in Indien

Abkürzung